Hillgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hilburger (1906–1985), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Oliver Hilburger, Rechtsrock-Band Noie Werte (1987–2010) sowie Zentrum Automobil – Die Alternative Arbeitnehmervertretung